Kun Miklós, Kókai Kun (1812–1875) jogász
Kun Miklós, Kún (1908–2005) orvos, pszichiáter
 Kun Miklós (1920–1996) orvos, sebész, Kun Miklós történész apja
 Kun Miklós (1946) Széchenyi-díjas történész, Kun Miklós sebészorvos fia